In 1974 werd het 64ste Campeonato Paraibano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraíba. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraibana de Futebol en werd gespeeld van 17 maart tot 15 december. Campinense werd kampioen.

Eerste fase

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Tweede fase

Derde toernooi

Vierde toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraibano
Paraib